Веногоно () има више значења:
 Веногоно Инфериоре
 Веногоно Супериоре